Louis Garnier ist der Name folgender Personen:

* Louis Frédéric Garnier (1809–1882), deutscher Lehrer
 Louis-Antoine Garnier-Pagès (1803–1878), französischer Politiker